Blogger kan henvise til:

Blogger (person) – en person, der har en weblog
Blogger.com – et firma, som leverer weblog-software